Krvava zemlja: o ratu u Bosni i Hercegovini četvrti je po redu bestseler Nenada Ivankovića. Da bi što vjernije oslikao kontekst ratnih događanja, te mentalitet i karakteristike aktera, autor je obišao sve bojišnice i razgovarao sa stotinama svjedoka na svim područjima Bosne i Hercegovine na kojima su ratovali Hrvati: Kupresu, Livnu, Posavini, Rami, Srednjoj Bosni, Žepču i Hercegovini.

Među mnogobrojnim reporterskim i memoarskim knjigama o ratu u Bosni i Hercegovini, djelo Krvava zemlja ističe se slojevitošću, obiljem materijala, te promišljanjima temeljenima na auktorovoj strastvenoj želji da dođe do 'korijena' sukoba i rata, poglavito na etnopsihološkoj, ali i strategijsko-političkoj razini. Bogatija i čitkija od sličnih radova, Krvava zemlja je, što pisac i ne krije, hrvatski pogled na zbivanja u tome ratu, i to isključivo na dijelove ratišta u kojima su sudjelovali Hrvati (što znači da nisu obrađena bojišta Srba i Muslimana-Bošnjaka poput Podrinja ili Bihaćke krajine).

Autor pokušava biti objektivan koliko je god to moguće, ne pretendirajući na apsolutnu nepristranost - što je jedan od glavnih promašaja sličnih knjiga, bilo bošnjačko-muslimanskih, srpskih, hrvatskih ili francuskih, britanskih, američkih, njemačkih,... koje pod plaštom navodne objektivnosti najčešće prezentiraju slabo utemeljene dogme i predrasude, a nerijetko i opscene laži. Ivanković je, osim što je prošao bojišnice o kojima piše i razgovarao sa stotinama ljudi, pregledao i proučio tisuće stranica obavijesnih službi (jer je bio jedan od čelnika stranke HIP, predsjednik koje je bio Miroslav Tuđman, bilo mu je dostupno obilje izvještajnoga materijala). Knjiga je ustrojena pregledno, po bojištima; svako poglavlje ima autorov komentar koji sadrži raščlanu glavnih karakteristika pojedinoga bojišta i piščevo promišljanje o povijesti i ratu, nakon čega slijedi reporterski opis događaja koje je Ivanković dobio kroz svjedočenja samih sudionika. U bestseleru od 340 stranica pisac je pokrio praktički sva hrvatska bojišta u BiH.

Vajske poveznice 
 HercegBosna.org, izvadci iz knjige: Livno, Posavina, Rama, Srednja Bosna, Hercegovina

Izvori 
Napomena: Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s internetskih stranica HercegBosna.org. Vidi Dopusnicu portala HercegBosna.org.

Hrvatska književnost
Hrvatska književna djela